Anna Seleznëva – supermodella russa
 Ekaterina Seleznëva – ginnasta russa
 Larisa Seleznëva – ex pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica naturalizzata russa